Girst ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Girst (* 1944), deutsche Politikerin (CDU)
 Thomas Girst (* 1971), deutscher Autor und Kulturmanager